Le mot trouble peut signifier :

Psychologie 

 Trouble anxieux, différentes formes de peur et d'anxiété pathologiques et anormales
 Trouble de conversion, symptômes neurologiques comme la cécité ou paralysie dans laquelle aucune explication neurologique n'est relevé
 Trouble de la personnalité, trouble lié à la personnalité et au langage psychomoteur
 Trouble psychique (ou maladie mentale), degré psychologique et comportemental lié à une détresse ou incapacité survenant chez un individu
 Trouble obsessionnel compulsif, trouble de la personnalité lié à un travail répétitif.

Patronyme 
 Claude Edme Trouble (1752-1843), colonel français de la Révolution et de l'Empire.

Histoire 
 , nom donné au Conflit nord-irlandais

Cinéma 
 Trouble, film américain d'Albert Austin sorti en 1922 ;  
 Trouble, film franco-belge de Harry Cleven (2005) ;
 Trouble, film français de Catherine Diran (2019).
 Trouble, film d'animation américain (2019).

Musique

Groupe 
 Trouble, groupe de doom metal américain originaire de Chicago

Albums 
 Trouble, de Whitesnake sorti en 1978 ;
 Trouble, d'Alain Chamfort sorti en 1990 ;
 Trouble, de Ray LaMontagne ;
 Trouble, d'Akon sorti en 2004 ;
 Trouble, de Bonnie McKee ;
 Trouble, album du groupe éponyme Trouble ;
 Trouble, de Trampled by Turtles ;
 Trouble, de Natalia Kills sorti en 2013 ;
 Trouble, mini-album d'Ayumi Hamasaki, sorti en 2018.

Chansons 
 Trouble, chanson de Natalia Kills ;
 Trouble, chanson d'Elvis Presley ;
 Trouble, chanson de Cat Stevens ;
 Trouble, chanson de P!nk ;
 Trouble, chanson de Ray LaMontagne ;
 Trouble, chanson de Lindsey Buckingham ;
 Trouble, chanson de Coldplay ;
 Trouble, chanson de Shampoo ;
 Trouble, chanson de Britney Spears ;
 Trouble, chanson d'Iggy Azalea et Jennifer Hudson.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre